4-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Третьей лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 14 августа 1994 года — 2 июля 1995 года. Победителем турнира стала команда ЦСКА (Киев).

Итоговая таблица

Примечания 
 Перед началом сезона команда ЦСКА (Киев) носила название ЦСК ВСУ. После образования на базе выступавшего в первой лиге ФК «Борисфен» клуба «ЦСКА-Борисфен» команда ЦСКА фактически стала являться второй командой армейского клуба.
 Перед началом сезона команда «Система-Борекс» (Бородянка) носила название «Гарт».
 В первом круге команда «Авангард-Индустрия» (Ровеньки) носила название «Авангард».
 До 10 июня 1995 года команда «Скифы-ЛАЗ» (Львов) носила название ФК «ЛАЗ».
 Команда «Трансимпекс-Рось-2» (Терезино) в первом круге носила название «Трансимпекс» и представляла Вишнёвое.
 Команда «Восход» (Славутич) с 18 июня 1995 года заменила команду «Трансимпекс-Рось-2» (Терезино), унаследовав все её результаты текущего сезона.
 Команды «Лада» (Черновцы), «Фетровик» (Хуст), «Днестр» (Залещики) после первого круга, «Сула» (Лубны) с мая 1995 года снялись с соревнований, в оставшихся матчах им засчитаны технические поражения (-:+).
 Со следующего сезона третья лига ликвидируется и образуется две группы во второй лиге.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1994/95 — Третья лига

Третья лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995
Футбол на Украине в сезоне 1994/1995